San Jose Classic 2021, właśc. Mubadala Silicon Valley Classic 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2021 z cyklu San Jose Classic rozgrywany w dniach 2–8 sierpnia 2021 roku w San Jose na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 565 530 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Kalifornii